Tichý potok může znamenat:

 Tichý potok (zdrojnice Belé) – zdrojnice Belé
 Tichý potok (přítok Luhů) – levostranný přítok potoka Luhy v povodí Ublianky
 Tichý potok (přítok Popradu) – přítok Popradu
 Tichý potok (přítok Stežné) – přítok potoka Stežná v povodí Ublianky